Sium amomum är en flockblommig växtart som beskrevs av Albrecht Wilhelm Roth. Sium amomum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
amomum